Quang Châu (Quảng Bình)
 Quang Châu (Hưng Yên)
 Quang Châu (Bắc Giang)
 Quang Châu (Thanh Hóa)